Восстание Стеллинга — крупное крестьянское восстание в Саксонии в 841—843 годах. Основную массу восставших составляли фрилинги, то есть свободные общинники, частично оказавшиеся в зависимости, и литы — полусвободное сельское население. Восстание было направлено против установления феодального строя. Лозунгом крестьян был возврат к старым дофеодальным порядкам. Саксы «изгнали из страны почти всех своих господ», в число которых входили франкские — светские и духовные — феодалы и представители верхушки саксонской знати (эделинги), и «стали жить по старине». Отсюда и название движения — восстание «Стеллинга», что переводится как «Дети древнего закона». Восстание было жестоко подавлено Людовиком II Немецким.

Литература 
 История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 1. М., 1985
 Неусыхин А. И. Крестьянство и крестьянские движения в Западной Европе раннефеодального периода (VI—IX вв.) // Из истории социально-политических идей: К 75-летию акад. В. П. Волгина. М., 1955
 Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956
 Неусыхин А. И. Крестьянские движения в Саксонии в IX—XI вв. // ежегодник германской истории за 1973 год. М., 1974

Восстания в Германии
Войны Франкского государства
Восстания IX века
Период Каролингов
IX век во Франкском государстве